Slocomb ist der Name zweier Ortschaften in den Vereinigten Staaten:

 Slocomb (Alabama), im Geneva County, im US-Bundesstaat Alabama
 Slocomb (North Carolina), im Cumberland County, im US-Bundesstaat North Carolina